Summers kan som auktorsförkortning betyda:
 Francis M. Summers
 Kyle Summers
 Lucia Summers
 Sophia L.M. Summers, även Connal eller Summers-Connal

Robotskapade auktorsförkortningar